Čubra (kyrillisch Чубра) ist ein Dorf in der Opština Negotin im Bezirk Bor im Osten Serbiens.

Einwohner 

Die Volkszählung 2002 (Eigennennung) ergab, dass 557 Menschen im Dorf leben.

Davon waren:

Weitere Volkszählungen:
 1948: 1.263
 1953: 1.296
 1961: 1.331
 1971: 1.167
 1981: 997
 1991: 803

Einzelnachweise 

Ort in der Opština Negotin